Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie Premier, se dispute à Carlsbad du  au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Faits marquants 
 En annonçant sa participation au tournoi, Martina Hingis sort temporairement de sa retraite en s'alignant en double dames avec Daniela Hantuchová pour partenaire.
 Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
San Diego
Sport en Californie en 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Sport aux États-Unis en juillet 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
Tennis en juillet 2013
Tennis en août 2013